Западный дивизион Американской футбольной конференции (сокращенно чаще всего именуется как Запад АФК) — один из четырёх дивизионов Американской футбольной конференции, которая в свою очередь является частью Национальной футбольной лиги. На данный момент в дивизион входят четыре команды — Денвер Бронкос, Канзас-Сити Чифс, Лас-Вегас Рэйдерс, Лос-Анджелес Чарджерс. Дивизион был образован в 1970 году.

Победители дивизиона

Попадания в плей-офф 

Дивизионы НФЛ
Появились в 1970 году в США